Muckental ist ein geographischer Name

 Muckental (Ellenberg), Weiler der Gemeinde Ellenberg im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Muckental (Elztal), Gemeindeteil und Dorf von Elztal im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Muckental (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet bei Muckental, Gemeinde Ellenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Muckenthal
 Muggenthal